ГИП — аббревиатура, которая может означать:

 Глобальный институт прессы
 Графический интерфейс пользователя
 Глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (синоним: Гастроингибирующий полипептид)
 Главный инженер проекта
 Генеральный исполнитель проекта
 Гордость и предубеждение — популярное среди поклонников сокращение названия романа Джейн Остин.
 Горячее изостатическое прессование — в материаловедении метод соединения двух металлов.